Der Begriff wahre Länge steht für
 Wahre Länge (darstellende Geometrie) bei technischen Zeichnungen,
 Wahre Länge (Zimmererhandwerk) bei Schiftersparren,
 Wahre Länge (Photogrammetrie) beim Ermitteln von Maßen aus Architekturphotos.
 Wahre Länge Christi (Kunstgeschichte) bei religiösen Darstellungen Jesu Christi.